Yatağan (district), een Turks district in de provincie Muğla
 Yatağan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yatağan
 Yatagan (Turks zwaard), een zwaard van Ottomaanse origine, genoemd naar de bovenstaande stad